Küchler är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Küchler
 Georg von Küchler
 Johann Martin Küchler

Tyska efternamn